ФК Бнеј Јехуда (מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב) је израелски фудбалски клуб из Тел Авива. Наступа у израелској премијер лиги. Основан је 1936. године.

Трофеји 
 Израелска Премијер лига
 Победник (1) : 1989/90.

ФК Бнеј Јехуда у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Б